TKV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tatakoto (Polinesia Francese)